Ucayali puede referirse a:
 el río Ucayali, uno de los principales ríos del Perú;
 el departamento de Ucayali, división administrativa del Perú, en la zona oriental; o
 la provincia de Ucayali, división administrativa del departamento de Loreto (Perú).